Тро́ицкий — русская семинаристская фамилия в честь Святой Троицы; женская форма — . Известные носители:

Фамилия

А 
 Троицкий, Адриан Александрович (1872—1938) — протоиерей, священномученик.
 
 
 
 Троицкий, Арсений Сергеевич (1880—1937) — священномученик.
 Троицкий, Артемий Кивович (род. 1955) — музыкальный критик, журналист, педагог, теле- и радиоведущий, писатель, актёр.

В 
 
 Троицки, Виктор (род. 1986) — сербский теннисист.
 Троицкий, Виктор Леонтьевич (1897—1962) — советский микробиолог, академик АМН СССР (1960-62).
 Троицкий, Владилен Александрович (1925—1991) — гидрограф, историк Арктики, автор книг о Харитоне Лаптеве и острове Диксон.

Г 
 Троицкий, Геннадий Александрович (1909—1942) — советский лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Троицкий, Герман Васильевич (1913—1992) — советский биохимик, член-корреспондент АН УССР.
 Троицкий, Григорий Иосифович (1870—1921) — священник Русской православной церкви, священномученик.

Д

Е 
 Троицкий, Евгений Петрович (1890—1960) — советский химик, специалист по химии почв.

И

К 
 Троицкий, Константин Александрович (род. 1953) — советский и российский художник.

М 
 Троицкий, Макарий Трифонович (Макарий; 1830—1906) — епископ Калужский и Боровский.
 Троицкий, Матвей Михайлович (1835—1899) — профессор Московского университета, психолог, философ; инициатор создания Московского психологического общества.

Н

О

П 
 
 Троицкий, Платон Алексеевич (в монашестве Пётр; ум. 1873) — епископ Русской православной церкви, епископ Аккерманский, викарий Кишинёвской епархии.

С 
 Троицкий, Серафим Николаевич (1909—1990) — советский художник, заслуженный учитель школы РСФСР.
 
 Троицкий, Стефан Михайлович (Смарагд; ?—1886) — епископ Ковенский, викарий Литовской епархии.

Составные фамилии 
 Троицкий-Донебин, Михаил Михайлович (в монашестве Тихон; 1831—1911) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Иркутский и Верхоленский.

Топоним 
Троицкий — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Троицкий — деревня в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
Алтайский край
 Троицкий — посёлок в Алейском районе.

Архангельская область
 Троицкий — хутор в Соловецком районе.

Астраханская область
 Троицкий — посёлок в Икрянинском районе.

Башкортостан
 Троицкий — село в Благоварском районе.

Белгородская область
 Троицкий — посёлок в Губкинском городском округе.

Брянская область
 Троицкий — посёлок в Комаричском районе.

Бурятия
 Троицкий — посёлок в Баунтовском эвенкийском районе.

Волгоградская область
 Троицкий — хутор в городском округе «город Михайловка».
 Троицкий — хутор в Урюпинском районе.

Воронежская область
 Троицкий — посёлок в Бутурлиновском районе.
 Троицкий — посёлок в Верхнехавском районе.
 Троицкий — посёлок в Таловском районе.

Кировская область
 Троицкий — починок в Малмыжском районе.

Краснодарский край
 Троицкий — хутор в Отрадненском районе.
 Троицкий — хутор в Славянском районе.

Курская область
 Троицкий — хутор в Конышёвском районе.

Марий Эл
 Троицкий — выселок в Килемарском районе.

Мордовия
 Троицкий — посёлок в Ичалковском районе.

Московская область
 Троицкий — посёлок в городском округе Истра.

Новосибирская область
 Троицкий — посёлок в Кочковском районе.

Оренбургская область
 Троицкий — посёлок в городском округе город Оренбург.

Орловская область
 Троицкий — посёлок в Сосковском районе.
 Троицкий — посёлок в Троснянском районе.

Ростовская область
 Троицкий — хутор в Морозовском районе.
 Троицкий — хутор в Орловском районе.

Свердловская область
 Троицкий — посёлок в Талицком городском округе.

Смоленская область
 Троицкий — деревня в Рославльском районе.

Старопольский край
 Троицкий — посёлок в Туркменском районе.

Тамбовская область
 Троицкий — посёлок в Петровском районе.
 Троицкий — посёлок в Тамбовском районе, упразднён в 2017 г.

Татарстан
 Троицкий — посёлок в Лаишевском районе.
 Троицкий — посёлок в Нижнекамском районе.

Тульская область
 Троицкий — посёлок в Киреевском районе.
 Троицкий — посёлок в Чернском районе.

 Троицкий — станция Дальневосточной железной дороги.

Разное 
 Троицкий административный округ — самый большой административный округ Москвы, образованный 1 июля 2012 года.
 Троицкий батальон (впоследствии 1-й Латышский стрелковый полк) — латышское военное национальное формирование в Белом движении на Дальнем Востоке России.
 Троицкий костёл
 Троицкий монастырь
 Троицкий мост
 Троицкий народный дом
 Троицкий округ — бывшая административная единица бывшей Уральской области
 Троицкий переулок
 Троицкий 107-й пехотный полк — воинское подразделение Российской императорской армии в составе 27-й пехотной дивизии.
 Троицкий пожар — пожар в центре Москвы, случившийся на праздник Троицы 29 мая (9 июня) 1737 года.
 Троицкий проспект
 
 Троицкий сельсовет
 Троицкий скит
 Троицкий собор
 Троицкий тракт — одна из наиболее длинных (12 км) улиц Челябинска, часть автодороги , европейского маршрута  и азиатского маршрута 
 Троицкий Посад — село, Горномарийский район, Марий Эл
 Троицкий Росляй — село, Токаревский район, Тамбовская область
 Троицкий Сунгур — село, Новоспасский район, Ульяновская область
 Троицкий уезд — административная единица в составе Уфимского наместничества, Оренбургской губернии и Челябинской губернии Российской империи и РСФСР.
 Троицкий Урай — село, Рыбно-Слободский район, Татарстан
 Новый Троицкий — деревня, Благоварский район, Башкортостан

См. также 
 Троицкое
 Троицк

Примечания